

Косяковка — село, Стерлітамацький район, Башкортостан
 Косяковка — присілок, Чернський район, Тульська область

Див. також 
 Косяківка